Gabrieli ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Emanuel de Gabrieli (auch: Emmanuel de Gabrieli; 1715–1785), Jesuitenprofessor und Spitalpfarrer in Eichstätt
 Andrea Gabrieli (1532/33–1585), italienischer Komponist
 Adriana Gabrieli, bekannter als Adriana Ferrarese del Bene (* um 1755; † nach 1804), italienische, in Wien tätige Opern-Sopranistin
 Francesco Gabrieli (1904–1996), italienischer Orientalist
 Franz de Gabrieli (auch: Francesco; auch: Franz Joseph; 1688–1726), Graubündner Architekt und Stuckateur
 Gabriel de Gabrieli (1671–1747), Bündner Baumeister
 Giovanni Gabrieli (um 1556–1612), italienischer Komponist, Neffe Andrea Gabrielis
 Johann Caspar de Gabrieli (auch: Gaspare de Gabrieli; 1685–1713), Stuckateur des Barock
 John Gabrieli, US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Irith Gabriely
 Gabrielli